2 miejscowości w Polsce 
 Nowe Krzewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zawady 
 Nowe Krzewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica